Autostrada A52 (Niemcy)
 Autostrada A52 (Włochy)